Dirty Rotten EP é o primeiro álbum dos D.R.I. e ainda é totalmente punk/hardcore. Foi lançado apenas em vinil. É raríssimo de se encontrar hoje.

Faixas
 "Sad To Be"
 "War Crimes"
 "Draft Me"
 "F.R.D.C."
 "Capitalist Suck"
 "Misery Loves Company"
 "No Sense"
 "Blockhead"
 "I Don't Need Society"
 "Commuter Man"
 "Plastique"
 "Why"
 "Balance of Terror"
 "My Fate To Hate"
 "Who Am I"
 "Money Stinks"
 "Human Waste"
 "Yes Ma'am"
 "Dennis' Problem"
 "Closet Punk"
 "Reaganomics"

Créditos
 Kurt Brecht - vocal
 Spike Cassidy - guitarra
 Dennis Johnson - baixo
 Eric Brecht - bateria

Álbuns de D.R.I.
Álbuns de 1982
Álbuns de hardcore punk